Музыка эпохи романтизма — эпоха в истории европейской профессиональной музыки, охватывающая в основном конец первой четверти XIX века — первое десятилетие XX.

Предпосылки возникновения 

Музыкальный романтизм является прямым наследником классицизма, который непосредственно «перешёл» в романтизм в процессе развития композиторского мышления, оркестрового стиля, музыкальной драматургии, системы выразительных средств, смены круга музыкальных образов. Это наиболее ярко выразилось в творчестве Бетховена и его младшего современника Шуберта, которого обычно и считают первым романтиком. Возникновению романтизма особенно способствовали события Великой французской революции, что было особенно акцентировано в светском музыкознании (и повлияло на периодизацию истории музыки).

Симптоматичным для этой эпохи стало появление типа свободного художника — музыканта, не связанного узами светской или церковной службы (не следует путать с одноименным званием выпускников российских императорских консерваторий). Обычно первым из них называют Бетховена (хотя на самом деле первым был Вольфганг Амадей Моцарт, сознательно оставивший пост при зальцбургском дворе и приобретший независимое положение).

Основные черты 

Наиболее важной чертой романтической музыки считается непосредственное выражение мира человеческих чувств, свобода самовыражения, не ограниченного рамками условностей. Это связано с большей насыщенностью музыкального языка, преодолением классических нормативов. Особенно заметны изменения, отметившие романтическую гармонию и состав симфонического оркестра.

Изменился и жанровый круг. Основополагающие классические жанры — соната, симфония, опера — не покинули композиторскую и исполнительскую практику, но приобрели иную структуру. Все усиливающаяся тенденция к объединению частей цикла, появлению конкретных и неразрывных связей между ними, привела к преобразованию циклических форм в крупные одночастные. Таким образом, появились одночастные жанры романтической сонаты (часто упоминаемый пример — соната h-moll Листа), симфонической поэмы. Аналогичная тенденция привела к частичному вырождению номерной структуры оперного спектакля: вместо чередования четко ограниченных арий, речитативов, ансамблей, хоров, оркестровых номеров был введен иной принцип — смены друг другом протяжённых сцен, не членящих оперный акт так явно, но способствующих непрерывности протекания действия (пример — значительная часть опер XIX (как и XX) века). В романтическую эпоху (но значительно позже одночастной сонаты и симфонической поэмы) появилась и одноактная опера (в числе наиболее ранних примеров — опера Чайковского «Иоланта», все оперы Рахманинова (за исключением неоконченной «Монны Ванны»)).

Большое развитие получил жанр миниатюры. На первый план выдвинулись жанры, ранее не существовавшие или не нашедшие важного места в профессиональной музыке. Среди них — открытые или возрождённые Шопеном полонез, мазурка, прелюдия, этюд (наряду с Листом и другими романтиками Шопен реформировал этот жанр, до того принадлежавший лишь педагогической практике и ограничивающийся лишь проблемами исполнительской техники), баллада и другие. Часто миниатюры объединялись в циклы (такие как «Лесные сцены» Шумана, «Времена года» Чайковского). Нередко циклы разрастались до весьма крупных размеров (например, «Годы странствий» Листа — макроцикл, состоящий из нескольких циклов пьес). Стремление придать циклической форме единство стало типичным. Показателен «Карнавал» Шумана, состоящий из пьес, объединённых звуковым составом начальной интонации (которая варьируется на его протяжении), содержащей в зашифрованном виде некоторые детали из биографии композитора, или «Картинки с выставки» Мусоргского, где регулярно (в изменённом виде) возвращается целая пьеса — «Прогулка», открывающая цикл.

Вокальная музыка, кровно связанная с выражением человеческих чувств и противопоставлением одного человека (лирического героя) людской массе или же року, объективной жизненной необходимости (как и фортепианная музыка, а также solo оркестровых инструментов), приобрела особую роль. Песни и романсы входят в круг первостепенных интересов романтиков — от Шуберта и Шумана до Веберна, Шенберга, Шостаковича, Стравинского, преодолевших влияния романтизма и далеко ушедших за его пределы. Возникает даже явление песенного симфонизма, воплощенного многими композиторами — от Шуберта до Брамса, Чайковского, Малера.

Периодизация 
В музыкальной историографии западноевропейский романтизм условно подразделяют на три периода: ранний, зрелый и поздний.

Ранний романтизм связан с классицизмом. Наиболее выдающиеся его представители — Шуберт, Вебер, Паганини, Россини, Шпор и другие. Среди деятелей зрелого романтизма — Шуман, Шопен, Лист, Берлиоз, Алькан. Поздний представлен творчеством Вагнера, Брамса, Брукнера, Малера, Рихарда Штрауса и множества других композиторов.

В истории российской романтической музыки такое разделение осуществить труднее: начальный период связан с деятельностью Глинки и Даргомыжского (а также Алябьева, Варламова, Гурилева и др.), но границы дальнейших определить сложно. В частности, начальные творческие опыты Римского-Корсакова непосредственно определялись исканиями «Могучей кучки» — кружка, в который входили Балакирев, Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин и Кюи (название произошло из статьи Владимира Васильевича Стасова и было скоро подхвачено). Но его последние оперы («Кащей», «Золотой петушок») целиком принадлежат эпохе модернизма и не могут быть от неё отделены. Это одна из причин, по которым российский романтизм рассматривается отдельно от европейского.

В России 

В силу множества объективных причин, начало широкого распространения композиторской деятельности, домашнего музицирования, концертных выступлений и театральных спектаклей — то есть музыкальной жизни России в современном понимании — приходится в основном на XIX век (по крайней мере, её положение в музыкальном мире в начале XIX и XX веков отличается разительно). В течение столетия сформировалась разветвленная композиторская школа, приобрело большое развитие домашнее музицирование и профессиональное исполнительство; началось формирование дирижёрской школы, уже предоставляла большое поле для исследования история критической мысли (среди выдающихся критиков — Одоевский, Серов, Стасов, Ларош и другие). Зарождалась и музыковедческая школа — одна из крупнейших в мире. Были открыты первые консерватории (Петербургская, 1862; Московская, 1866).

Первенцем российской композиторской школы стал Михаил Иванович Глинка, чьи оперы — «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила», встав в ряд наиболее важных явлений мирового музыкального театра, как бы очертили круг творческих исканий отечественных композиторов-романтиков — интерес к трагическим и героическим страницам истории России, эпическому и фантастическому началам, другим странам и культурам.

В дальнейшем произошло формирование петербургской и московской композиторских школ. Первая ведет родословную от деятелей «Могучей кучки». Родоначальником второго стал выпускник Петербургской консерватории Петр Ильич Чайковский.

В конце XIX и начале XX века российская школа выдвинула композиторов (московская — Скрябин, петербургская — Стравинский), которые, наряду с некоторыми западными музыкантами, коренным образом повлияли на музыкальное мышление Европы, завершив романтическую эпоху.

Инструментарий 

В эпоху романтизма получила огромное значение фортепианная музыка. Стремительное развитие фортепиано как инструмента, предоставляющего неограниченные возможности для сольного исполнительства, ансамблевой игры, развития концертных и синтетических жанров пришлось как раз впору для романтиков, повсеместно расширявших границы музыкального творчества. Становлению различных профессиональных школ фортепианной игры в Европе (немного позднее и в России) сопутствовал всплеск домашнего и салонного музицирования.

С другой стороны, стремление к индивидуализации высказывания вызвало интерес к сольной камерной вокальной музыке — песне, романсу, балладе и другим жанрам. Круг образов, подвластных песенно-романсовым жанрам, оказался огромным. Приобрели немалое значение камерные хоры (a cappella и с сопровождением), вокальные ансамбли.

В то же время сильно развивался романтический оркестр. Все более расширяющийся его состав, появление видовых инструментов (таких как флейта-пикколо, басовый кларнет и др.), развитие диапазона и возможностей деревянных и медных духовых (а с тем и исполнительской техники), возможность введения большого числа ударных инструментов (а также фортепиано, органа и пр.) привели к громадному развитию симфонического оркестра. Среди крупнейших новаторов в этой области можно назвать Берлиоза, Вагнера, Листа, Малера, Глинку, Римского-Корсакова, Скрябина и многих других.

В связи с неослабевающим интересом к камерному (в том числе домашнему) музицированию находится традиция создания камерных ансамблей. Ансамблевая музыка романтиков — от Шуберта до Брамса, от Глинки до Рахманинова — стала неотъемлемой частью европейской и российской культуры.

Жанры 

Некоторые жанры, встречающиеся в романтической музыке для различных инструментов и исполнительских составов:

Камерные инструментальные (в том числе фортепианные)

 названия по числу исполнителей (трио, квартет, септет, октет и др.);
 названия по основному музыкальному темпу сочинения (адажио, ларго, Allegretto и др.);
 названия, производные от слова «пьеса» (детские пьесы, фантастические пьесы и др.);
 соната;
 вариации, тема с вариациями;
 парафраз;
 фантазия;
 рондо;
 романс;
 песня;
 мазурка;
 полонез;
 этюд и производные названия (симфонические этюды, этюд-картина и др.);
 прелюдия;
 вальс;
 экспромт;
 скерцо;
 баллада;
 поэма;
 ноктюрн;
 полишинель;
 мелодия;
 баркарола;
 колыбельная;
 тарантелла;
 болеро;
 галоп;
 фуга, фугетта;
 экосез;
 канон;
 бурре;
 марш;
 гавот;
 сарабанда;
 жига;
 менуэт;
 интермеццо;
 токката;
 арабеска;
 эскиз;
 серенада;
 листок из альбома;
 рапсодия;
 чардаш;
 хоральная прелюдия.

Камерные вокальные; хоровые (a cappella и с клавирным или ансамблевым сопровождением)

 ансамблевые, называемые по числу исполнителей (дуэт, квартет и др.);
 романс;
 песня и производные названия (духовная песня, гусарская песня и др.);
 баллада;
 стихотворение;
 напев;
 лидершпиль;
 хор;
 месса и производные названия (напр. каноническая месса);
 ритурнель;
 мотет;
 изречение;
 псалом.

Оркестровые (в том числе концертные)

 симфония;
 симфоническая поэма;
 увертюра;
 серенада;
 скерцо;
 вариации;
 фантазия;
 концерт для солирующего инструмента или ансамбля с оркестром, производные названия (напр. концертное аллегро), концертштюк.

Театральные

 опера, оперная сцена, музыкальная драма;
 балет и балетная сцена;
 музыка к драматическому спектаклю.

Вокально-симфонические

 оратория;
 кантата;
 месса и производные названия (напр. коронационная месса);
 сцена (сцены);
 песня и производные названия (песня свободы, рождественская песня и др.);
 реквием и производные названия (напр. «Немецкий реквием»);
 поэма и производные названия (напр. драматическая поэма);
 нения;
 сказка;
 баллада;
 другие жанры для различных исполнительских составов.

Главные представители

В странах Европы 
Австрия

 Франц Шуберт (1797—1828)
 Ференц Лист (1811—1886)
 Антон Брукнер (1824—1896)
 Густав Малер (1860—1911)

Германия

 Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822)
 Людвиг Шпор (1784—1859)
 Карл Мария Вебер (1786—1826)
 Феликс Мендельсон (1809—1847)
 Роберт Шуман (1810—1856)
 Рихард Вагнер (1813—1883)
 Иоганнес Брамс (1833—1897)

Италия

 Никколо Паганини (1782—1840)
 Джоаккино Россини (1792—1868)
 Гаэтано Доницетти (1797—1848)
 Винченцо Беллини (1801—1835)
 Джузеппе Верди (1813—1901)

Франция

 Даниэль Обер (1782—1871)
 Джакомо Мейербер (1791—1864)
 Гектор Берлиоз (1803—1869)
 Шарль Валантен Алькан (1813—1888)
 Сезар Франк (1822—1890)
 Жорж Бизе (1838—1875)
 Габриель Форе (1845—1924)

Польша

 Фридерик Шопен (1810—1849)
 Станислав Монюшко (1819—1872)
 Кароль Шимановский (1882—1937)

Чехия

 Бедржих Сметана (1824—1884)
 Антонин Дворжак (1841—1904)

Норвегия

 Уле Булль (1810—1880)
 Эдвард Григ (1843—1907)

Финляндия

 Ян Сибелиус (1865—1957)

Ссылки 
 Music of the Romantic Era
 The Romantic Era
 Era on line

Романтизм
Музыкальная эстетика
Р
Р